Heard It All Before é o álbum de estreia de Jamie Cullum, lançado em 1999 de forma independente.

Faixas

"Old Devil Moon"
"They Can't Take That Away from Me"
"Night And Day"
"My One And Only Love"
"Caravan"
"I've Got You Under My Skin"
2Speak Low"
"God Bless The Child"
"Love For Sale"
"Sweet Lorraine"

Álbuns de Jamie Cullum
Álbuns de estreia de 1999
Álbuns independentes